El acrónimo REMAX se puede referir a:

 RE/MAX - Inmobiliaria de origen estadounidense,
 REMAX - Sistema de armas a control remoto, de procedencia brasileña.